Suiyang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Suiyang, Zunyi, härad, Guizhou, 
 Suiyang, Shangqiu, stadsdistrikt, , Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar